Erik Møller er navnet på flere personer:

 Erik C.W. Møller (1896-1972) – dansk hærchef og modstandsmand (Erik Christopher Valdemar Møller)
 Erik Møller (arkitekt) (1909-2002) – dansk arkitekt
 Erik Møller (historiker) (1879-1962) – dansk historiker
 Erik Møller (sprogforsker) (1958-1997) – dansk sprogforsker og medlem af Københavns Borgerrepræsentation